Sheldrick ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Sheldrick (1934–2018), Gründerin einer Elefanten-Aufzuchtstation
 David Sheldrick (1919–1977), britischer Gründer des Tsavo-East-Nationalparks in Kenia und Tierforscher
 George M. Sheldrick (* 1942), britischer Chemiker, Leibniz-Preisträger
 John Sheldrick (* 1939), britischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 William S. Sheldrick (1945–2015), britisch-deutscher Chemiker